Sense – album dei Mr. Children del 2010
Sense – album dei The Lightning Seeds del 1992
 Sense – brano dell'album ...Live... di Klaus Schulze del 1980
HTC Sense – interfaccia utente sviluppata da HTC per i suoi telefoni cellulari con sistema operativo Android e Windows Mobile
Distretto di Sense – distretto di lingua tedesca del Canton Friburgo, in Svizzera